Нові Афіни, або Нові Атени

Історія 
 Нові Афіни — інша назва Флоренції на противагу Риму.
 Нові Афіни — інша назва Києва на противагу Москві, так званому «третьому Риму».

Топоніми

Нью-Ейтенз (Іллінойс)
 Нью-Ейтенз (Огайо)

Інше 
 Нові Афіни (енциклопедія)